Mocs lehet:
 Mócs (Mócs) Romániában
 Dunamocs Szlovákiában